Whitley é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Whitley (Indiana)
 Condado de Whitley (Kentucky)

Desambiguações de topônimos